Луиза Саксен-Гота-Альтенбургская () — имя двух представительниц герцогского дома Саксен-Гота-Альтенбург:
 Луиза Саксен-Готская (1756—1808), супруга герцога Мекленбург-Шверина Фридриха Франца I
 Луиза Саксен-Гота-Альтенбургская (1800—1831), супруга герцога Саксен-Кобурга и Готы Эрнста I